UFC 282: Błachowicz vs. Ankalaev — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 10 декабря 2022 года на спортивной арене «T-Mobile Arena» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

Главный бой вечера за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе между Яном Блаховичем и Магомедом Анкалаевым завершился ничьей раздельным решением судей, в результате чего чемпионский титул остался вакантным. В соглавном бою Пэдди Пимблетт победил Джареда Гордона единогласным решением судей.

Подготовка турнира

Главные события турнира 
Изначально в качестве заглавного события турнира был запланирован бой-реванш за титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе, в котором должны встретиться действующий чемпион этой весовой категории чех Иржи Прохазка и бывший чемпион бразилец Гловер Тейшейра (#1 в рейтинге). В их предыдущем противостоянии, которое состоялось на турнире UFC 275 в июне этого года, Прохазка сумел отобрать титул чемпиона у Тейшейры, победив того удушающим приёмом на исходе 5-го раунда, несмотря на то, что проигрывал по очкам по ходу боя.

Однако, 23 ноября стало известно, что Прохазка вынужден сняться с турнира, так как травмировал плечо во время тренировки. Травма оказалась настолько серьёзной, что теперь ему предстоит сложная операция с длительным периодом восстановления и, вероятно, он не сможет участвовать в боях больше года. Ввиду этих обстоятельств Прохазка решил освободить титул чемпиона. На этом же турнире в качестве соглавного события был запланирован претендентский бой в полутяжёлом весе между бывшим чемпионом поляком Яном Блаховичем (#2 в рейтинге) и россиянином Магомедом Анкалаевым (#3 в рейтинге). После потери соперника организаторы предложили Тейшейре провести бой за вакантный титул с Анкалаевым, однако, Тейшейра отказался на коротком уведомлении получить нового соперника, под которого он не готовился. Со своей стороны он предлагал либо на UFC 282 организовать бой-реванш против Блаховича, которого он ранее уже побеждал, либо готов был встретиться с Анкалаевым, но в более поздний срок — на турнире UFC 283 в Бразилии. В итоге, организаторы пришли к решению не разбивать запланированный поединок между Блаховичем и Анкалаевым и разыграть вакантный титул чемпиона между ними, сделав этот бой новым заглавным событием турнира.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

[*] Бой запланирован в промежуточном весе 180 фунтов из-за того, что Мороно вышел на замену выбывшего бойца на коротком уведомлении.

[**] Даниэл да Силва не смог уложиться в лимит наилегчайшей весовой категории, бой отменён.

Результаты турнира 

[***] Рефери снял с Сааймана одно очко во 2-м раунде за запрещённый удар коленом.

Официальные судейские карточки турнира.

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Дрикус дю Плесси vs. Даррен Тилл
 Выступление вечера: Сантьяго Понциниббио, Илия Топурия, Рауль Росас Мл., Жаирзиньо Розенстрайк, Эмен Шахбазян, Крис Кёртис, Билли Карантильо, Ти Джей Браун и Кэмерон Саайман

Последствия турнира

См. также 
 2022 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC